Robert Louis Stevenson – szkocki powieściopisarz
 Robert Stevenson – angielski reżyser filmowy
 Robert Stevenson – amerykański aktor
 Robert Everett Stevenson – oceanograf amerykański, jeden z kandydatów na astronautę.
 Robert Stevenson – (1772–1850), szkocki inżynier latarni morskich